Гайд () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Анна Гайд (; 1637—1671) — дружина короля Англії Якова II.
 Джонатан Гайд (; 1948) — англійський актор.
 Дуглас Гайд (, ); 1860—1949) — ірландський письменник, літературознавець, перший президент Ірландії (1938—1945).
 Міка Гайд (; 1974) — ямайський футболіст англійського походження.
 Міріам Гайд (; 1913—2005) — австралійська піаністка і композитор.
 Едвард Гайд, 1-й граф Кларендон (;1609—1674) — радник англійських королів Карла I і Карла II, англійський історик XVII ст., автор першої історії Англійської революції.

Топоніми 

 Гайд () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна (США).
 Гайд () — округ (графство) у штаті Південна Дакота (США).
 Гайд () — гірський льодовик, ліва притока льодовика Юніон у горах Елсворта (Антарктида).

Інше 
 Гайд (спортсмен)
 Гайд-парк () — один з Королівських парків Лондона.
 22857 Гайд (22857 Hyde) — астероїд головного поясу, відкритий 9 вересня 1999 року.